Diese Liste zeigt und erläutert die Flaggen und Wappen der Departamentos in Guatemala.

Guatemala ist politisch in 22 Departamentos unterteilt.

Liste

Weblinks 

 Flags of the World (englisch)

Guatemala
Guatemala
Departamentos
Departamentos